La retama del Teide (Spartocytisus supranubius (L.f.) Christ ex G.Kunkel, 1976) è una pianta della famiglia delle Fabacee, endemica delle isole Canarie. È l'unica specie nota del genere Spartocytisus.

Note

Altri progetti 

Genisteae